«Reflecting In Grey Dusk» — сборник/промо/семплер-альбом группы Novembers Doom, вышедший в 2004 году.

Эта компиляция была выпущена самой группой и распространялась только во время тура 2004 года.

Песни 
01 — демоверсия песни с следующего альбома The Pale Haunt Departure;
02-04 — с альбома To Welcome the Fade; 
05-06 — с альбома The Knowing; 
07-08 — с альбома Of Sculptured Ivy and Stone Flowers; 
09-10 — с альбома Amid It's Hallowed Mirth; 
11 — с трибьют альбома Оззи Осборну Legend Of A Madman: Ozzy Osbourne Tributе. Это кавер-версия песни Осборна с его соло-дебюта Blizzard Of Ozz.

Список композиций 
 In The Absence Of Grace (demo)
 Not the Strong
 Lost in a Day
 Dark fields for Brilliance
 Silent Tomorrow
 Harmony Divine
 With Rue and Fire
 Dawn Breaks
 Amour of the Harp
 Chorus of Jasmine
 Revelation (mother earth)

Альбомы Novembers Doom